Еурідіче  () - назва двох кораблів італійського військово-морського флоту

 Еурідіче  — вітрильний фрегат Сардинського королівства (1828-1861). З 1861 року - корвет Королівських ВМС Італії. Перебував на службі до 1869 року.
 Еурідіче — торпедний крейсер типу «Партенопе» Королівських ВМС Італії. На службі протягом 1891-1907 років.

Див. також 
 Еврідіка (значення)